Deux-décembre ou II-Décembre ou 2-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

2 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le , le coup d'État mené par Napoléon III entraîne une forte résistance en province, suivies de répressions et déportations en Algérie et en Guyane ; ce fut le cas notamment à : 
 Pierrevert dans les Alpes-de-Haute-Provence, ex-Basses-Alpes,
 Maraussan et Servian dans l'Hérault.
 Collobrières, dans le Var.
 Le , le Second Empire est instauré à la suite d'un plébiscite : Louis-Napoléon Bonaparte devient « Napoléon III, empereur des Français ».
 Le  : Bataille de Loigny-Poupry, en Eure-et-Loir, près de Patay, pendant la campagne de la Loire, lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Ranspach dans le Haut-Rhin par les Goumiers de la  française du Général de Lattre de Tassigny.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Deux-Décembre » et « II-Décembre »

Graphie « 2-Décembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 2 de Diciembre » ou « Dos de Diciembre »
 Au Mexique : événements non connus
 « Calle 2 de Diciembre », à , dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
02